CRuM — високорівнева клада мікробних еукаріотів (супергрупа), виділена 2018 року за філогенетичними дослідженнями. Об'єднує три групи одноклітинних організмів, які раніше вважали непов'язаними:  (напр., Collodictyon; також відомі як Diphylleida),  (напр., Rigifila ramosa) і Mantamonadida (напр., Mantamonas plastica). Назва супергрупи утворена як абревіатура груп. На еволюційному дереві еукаріотів виділена супергрупа лежить поблизу його основи. Найбільш імовірним виглядає, що це сестринська клада Amorphea. , оскільки порядок Ancyromonadida, схоже, не має належного зв'язку з Collodictyonidae, Rigifilida та Mantamonadidae.

Філогенія

Джерела 

Еукаріоти